Dag, de omwentelingstijd van de aarde
 Themadag, herdenkingsdag
 Dag (bouwkunde), een bouwkundige term
 Dag, een begroeting

 DAG, een voormalig Nederlands dagblad
 Dág, een plaats in Hongarije
 Dag (televisieserie), een Noorse televisieserie

Voornamen:
 Dag Hammarskjöld
 Dag Solstad
 Dag Wirén

Zie ook 
 De Dag (doorverwijspagina)